Toto je seznam sídel v Chorvatsku, nacházejících se v Brodsko-posávské župě. Nachází se zde celkem 185 sídel, z toho 2 města, 26 opčin, 154 trvale obydlených vesnic a 4 opuštěné vesnice.

Zaniklé vesnice
Crni Potok (Podcrkavlje)
Golobrdac (Cernik)
Opršinac (Cernik)
Sinlije (Cernik)

Reference

Chorvatské seznamy
Brodsko-posávská župa
Brodsko-posávská župa